Een verkeersweg:
 N528 (België)
 N528 (Frankrijk)
 N528 (Nederland), zie Provinciale weg 528

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing